ВК-800 — российский газотурбинный авиационный двигатель мощностью до 800 л. с. (взлётный режим), разработанный компанией «Климов».

Существует в двух модификациях: турбовинтовой ВК-800С и турбовальный ВК-800В. Предназначен для применения на лёгких самолётах и вертолётах, а также БПЛА.

История 
Разрабатывался в инициативном порядке за счёт компании. Первоначально работа велась над турбовальным вариантом для оснащения лёгких вертолётов. Двигатель был представлен на московской выставке «Двигатели 98». Стендовые испытания начались в 2008 году. В проекте вместе с ОАО «Климов» принимает участие Уфимское моторостроительное производственное объединение.

В 2018 году появились сообщения о начале стендовых испытаний турбовинтовой модификации ВК-800С. Интенсификацию работ по двигателю связывают с началом серийного производства локализованного самолёта L-410 в России.

Предполагается использовать ВК-800С на перспективном лёгком многоцелевом самолёте, разрабатываемом на замену Ан-2 - ЛМС 901 "Байкал".

Конструкция 
Компрессор одноступенчатый центробежный. Турбина одноступенчатая неохлаждаемая.

Варианты 
 ВК-800В
Турбовальная модификация ВК-800В. Предполагается устанавливать на лёгких вертолётах Ансат, Ка-226.
 ВК-800С
Турбовинтовая модификация ВК-800С. Предназначена для установки на самолёте L-410 и тяжёлых БПЛА типа «Альтаир».

См. также 
 ГТД-350

Примечания 

Авиационные двигатели